Дальше — четвёртый студийный альбом российской рок-группы «Звери».
 Дальше — третий студийный альбом российской группы Полюса.
 Дальше — документальный фильм венгерского режиссёра Иштвана Кнолла.